ЕКО — многозначный термин; аббревиатура.

Известные значения:

 Ёмкость катионного обмена — общее количество катионов одного рода, удерживаемых почвой в обменном состоянии при стандартных условиях и способных к обмену на катионы взаимодействующего с почвой раствора.
 Еврейское колонизационное общество — еврейская международная благотворительная организация.

См. также 
 Эко